Wjasowe (ukrainisch ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Wjasowe (Konotop), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Konotop
 Wjasowe (Ochtyrka), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Ochtyrka
 Wjasowe (Derhatschi), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi